Baleo puede referirse a:
El nombre común de la planta Cichorium intybus.
El nombre común de la planta Chondrilla juncea.
El nombre común de la planta Amaranthus blitoides.
El nombre común de la planta Mantisalca salmantica.